Mistrovství Evropy ve stolním tenise je turnaj ve stolním tenisu, organizovaný Evropskou unií stolního tenisu (European Table Tennis Union) (ETTU).

První turnaj se uskutečnil v roce 1958 a byl organizovaný každý sudý rok až do roku 2003, kdy se změnil na lichý. Od roku 2007 je organizovaný každým rokem.

Přehled evropských šampionátů

Externí odkazy 
 
 ETTU: Mistrovství Evropy

 
Stolní tenis
Soutěže ve stolním tenise
Sportovní události založené roku 1958